Бари́лла () или Барилла́ () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Барилла, Антонино (род. 1988) — итальянский футболист, полузащитник.
 Барилла, Паоло (род. 1961) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1, победитель 24 часов Ле-Мана.

См. также 
 Barilla S.p.A. — итальянская компания по производству продуктов питания.